Appuhn ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Appuhn (1924–1990), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Schriftsteller
 Ursula Krone-Appuhn (geb. Appuhn; 1936–1988), deutsche Politikerin (CSU)
 Wilhelm Appuhn (1804–1882), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Appun